Označení USS Edisto nesla v historii amerického námořnictva dvě plavidla:
 USS Edisto (CVE-41), eskortní letadlová loď třídy Bogue určená pro britské námořnictvo, ve kterém sloužila v letech 1943–1944 jako HMS Nabob (D77)
 USS Edisto (AGB-2), ledoborec sloužící v letech 1947–1965 (do roku 1949 jako AGB-89), poté v letech 1965–1974 u pobřežní stráže jako USCGC Edisto (WAGB-284)